Termenul „Știuca” se poate referi la:

Știucă un pește răpitor
 Știuca, Timiș localitate din județul Timiș